Хо́кер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хокер, Джордж Чарльз (1818—1895) — председатель Палаты собрания колонии Южная Австралия (1860—1865).
 Хокер, Николаус (1822—1900) — немецкий прозаик, поэт, редактор и историк.
 Хокер, Уилфред (1955—1982) — военный и политический деятель Суринама.

См. также 
 Hawker Aircraft — британская авиастроительная компания.

Примечания